Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Arkansas 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Svetlana Černeva e Larisa Neiland che hanno battuto in finale Iva Budařová e Beth Herr 6-2, 1-6, 6-1.

Teste di serie 

 Iva Budařová /  Beth Herr (finale)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (Campionesse)

 Sandy Collins /  Kim Sands (quarti di finale)
 Eva Pfaff /  Mary Lou Daniels (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arkansas 1986